Олег Сергеевич Тарасов (; род. 26 февраля 1984 года, Кропивницкий) — украинский предприниматель, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность «Международный бизнес»).

Тарасов является заместителем директора по внешнеэкономической деятельности частного предприятия «Агроэкстра».

Он работал менеджером внешнеэкономической деятельности, в течение многих лет занимал руководящие должности в различных компаниях и организациях.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, глава Украинского зернового союза.

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 74 в списке. На время выборов: заместитель директора по внешнеэкономической деятельности ЧП «Агроэкстра», беспартийный. Проживает в Кропивницком.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, председатель подкомитета по вопросам совершенствования структуры государственного управления в сфере агропромышленного комплекса.

Заместитель члена Украинской части Парламентского комитета ассоциации.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Киевского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»